Baselga del Bondone – frazione del comune di Trento
 Baselga di Bresimo – frazione del comune di Bresimo della provincia autonoma di Trento
 Baselga di Piné – comune della provincia autonoma di Trento
 Vigolo Baselga – frazione del comune di Trento